Kurs bojowy - kurs, na jakim okręt lub samolot może strzelać lub odpalać torpedy, zrzucać bomby, stawiać miny. Kurs bojowy ustala się w zależności od celów taktycznych, broni, zadania i sytuacji. Wejście na kurs bojowy stanowi najważniejszy etap ataku.

Marynarka wojenna
Taktyka walki powietrznej